Георги Танев може да се отнася за:
 Георги Танев (зоотехник) (р. 1935), български учен и политик
 Георги Танев (политик) (р. 1943), български политик
 Георги Танев (футболист) (1933–2018), български футболист